Tank! THE! BEST! est un album du groupe The Seatbelts qui contient 12 pistes y compris trois nouvelles chansons composées pour le jeu de 2005, chantées par Ilaria Graziano. D'autres chansons ont été sélectionnées dans la série et le film. La première version du disque inclut un autocollant bonus.

Pistes
 Tank! - 3:30
 What Planet Is This? - 4:31
Sax Solo: Masato Honda
Voix de fond: Mai Yamane, Mayu Jensen, Tim Jensen, Mataro Misawa
 Cosmic Dare - 4:29
 Voix: Reynada Hill
 Paroles: Raj Ramayya
 Diamonds - 4:01
Voix: Ilaria Graziano
 Don't Bother None (extended version) - 5:02
 Voix: Mai Yamane
 Guitare: Tsuneo Imahori
 Paroles: Tim Jensen
 Piano Black - 2:47
 Mushroom Hunting - 3:19
 Voix: Tulivu-Donna Cumberbatch
Par The Seatbelt's New York Musicians
 No Reply - 6:01
 Voix: Steve Conte
 Instruments à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
 Paroles: Tim Jensen
 Blue - 5:04
 Voix: Mai Yamane
 Chœurs: Soichiro Otsuka, Gabriela Robin
 Paroles: Tim Jensen
 Einstein Groovin'  - 6:19
Voix: Ilaria Graziano
 Pearls - 4:44
Voix: Ilaria Graziano
 Gotta Knock a Little Harder - 5:24
 Voix: Mai Yamane
 Chœurs: Paule McWilliams, Nicki Richards, Sharon Bryant-Gallwey, Lisa Fische
 Paroles: Tim Jensen

The Seatbelts
Cowboy Bebop

en:List of Cowboy Bebop albums